Гиљермо Пријето има више значења:

 Гиљермо Пријето
 Гиљермо Пријето (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гиљермо Пријето (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Гиљермо Пријето (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гиљермо Пријето (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гиљермо Пријето (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гиљермо Пријето, Санта Роса (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику